Filip de Orléans se poate referi la:

Filip I, Duce de Orléans (1640-1701), fratele mai mic al regelui Ludovic al XIV-lea al Franței.
Filip al II-lea, Duce de Orléans (1674-1723), regent al Franței pentru Ludovic al XV-lea al Franței.